— японская группа компаний, главный офис которой расположен в Токио. Одна из крупнейших торговых компаний в мире, управляющая 35 тыс. магазинов примерно в 100 странах.

Холдинг Seven & I Holdings был образован в сентябре 2005 года как материнская компания для сети японских магазинов 7-Eleven (крупнейшая в мире сеть), магазинов «Ito-Yokado» и ресторанов Denny's. 26 декабря 2005 года было объявлено о приобретении холдинга Millennium Retailing владевшего сетями Sogo и Seibu Department Stores. 11 августа 2006 года Seven & I Holdings приобрела американскую сеть магазинов White Hen Pantry.

Подразделения 
 Ito-Yokado
 Seven Bank
 Sogo & Seibu

Примечания

Ссылки 
 Seven & I Holdings Co., Ltd. 

Холдинги Японии
Компании Токио
Компании розничной торговли Японии